

Zoologie  

 Les coccinelles sont une famille d'insectes de l'ordre des coléoptères.

Automobile 
 Les Coccinelle et nouvelle Coccinelle sont des surnoms français d'automobiles construites par Volkswagen.
 La Coccinelle de Volkswagen est aussi le personnage principal de la série de La Coccinelle,  produite par Walt Disney Pictures et qui débute avec Un amour de Coccinelle.

Célébrités et personnages de fiction

Célébrité 
 Coccinelle, le nom de scène d'une artiste transgenre.

Bande dessinée 
 La coccinelle, un personnage secondaire de bande dessinée de Marcel Gotlib.
 Coccinelle, série de bande dessinée créée en 1956 par René Goscinny et Noël Bissot.
 Coccinelle, le héros de cette bande dessinée.

Autres 
La Coccinelle, montagnes russes du parc Bellewaerde.
Coccinelle (enseigne), une franchise de supermarchés.
La Coccinelle, parc d'attractions et animalier en Gironde.
Coccinelle, un outil pour les programmeurs informatiques en langage C

Voir aussi

Article connexe 
 Bête à bon Dieu

Liens externes 
TLFi :